Der Coup ist der Titel von
 Der Coup (1971), französische Kriminalkomödie von Henri Verneuil
 Der Coup (1997), deutsche Fernsehkomödie von Susanne Zanke
Siehe auch:
 Der große Coup